Gonothyraea är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av George James Allman 1864. Gonothyraea ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Gonothyraea